Флагман може да се отнася за:

 Флагман, командир на флот или съединение от кораби със свой флаг;
 Флагмански кораб
 Флагман, прен. – „първи“, „главен“, „водещ“